Бурдигала — название древнего поселения, находившегося на месте современного французского города Бордо.
 (384) Бурдигала — небольшой астероид главного пояса, принадлежащий к светлому спектральному классу S.